Munteanu ist der Familienname folgender Personen:

 Al Munteanu, deutscher Filmproduzent
 Alexandra Munteanu (* 1980), rumänische Skirennläuferin
 
 Anton Munteanu (1933–2007), rumänischer Fußballspieler
 
 Aurel Dragoș Munteanu (1942–2005), rumänischer Dichter
 Basil Munteanu (1897–1972), rumänischer Literaturhistoriker
 Cătălin Munteanu (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 
 Dan Munteanu (* 1937), rumänischer Biologe
 Demian Munteanu (* ?), moldawischer General
 Dorin Vasile Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 Dorinel Munteanu (* 1968), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Eugen Munteanu (* 1953), rumänischer Philologe
 Florian Munteanu (* 1990), deutsch-rumänischer Filmschauspieler
 Francisc Munteanu (1924–1993), rumänischer Regisseur und Drehbuchautor
 Gabriel Munteanu (* 1973), rumänischer Judoka
 Gavriil Munteanu (1812–1869), rumänischer Schriftsteller
 Gheorghe Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 
 Marian Munteanu (* 1962), rumänischer Aktivist und Ethnologe
 Marius Munteanu (1920–2005), rumänischer Dichter
 Mihai Mircea Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 
 Nicodim Munteanu (1864–1948), rumänischer Patriarch der orthodoxen Kirche
 Petre Munteanu (1919–1988), rumänischer Tenor
 Tudor-Marius Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 Valeriu Munteanu (1921–1999), rumänischer Linguist
 Vasile Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 Viorel Munteanu (* ?), rumänischer Politiker
 Vlad Munteanu (* 1981), rumänischer Fußballspieler